Jean-Baptiste Cacault (1769-1813) – generale di brigata francese durante le guerre napoleoniche, barone dell'impero
 François Cacault (1742-1805) – diplomatico francese in Italia, politico e collezionista d'arte
 Pierre Cacault (1744-1810) – pittore francese, tra i fondatori del Musée des beaux-arts di Nantes